La saison 2013-2014 de Danish Superliga sera la cent-unième édition de la première division danoise. Elle oppose les douze meilleurs clubs du Danemark, réunis au sein d'une poule unique, en une série de trente-trois journées. Lors de cette saison, FC Copenhague défendra son titre face à onze autres équipes dont deux promus de 1st Division.

C'est Aalborg BK qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur le FC Copenhague et sept sur le FC Midtjylland. C'est le quatrième titre de champion du Danemark de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe du Danemark face au FC Copenhague.

Participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de fair-play.

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Statistiques

Évolution du classement

Classement des buteurs 
mis à jour le

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Croatie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat du Danemark de football
Football
Football
Danemark